|-
| 142901 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142902 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142903 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142904 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142905 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142906 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142907 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142908 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142909 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142910 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142911 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142912 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142913 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142914 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142915 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142916 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142917 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142918 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142919 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 142920 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142921 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142922 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142923 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142924 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142925 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142926 - ||  || 3 noiembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142927 - ||  || 3 noiembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142928 - ||  || 3 noiembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142929 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142930 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142931 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142932 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142933 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142934 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142935 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142936 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142937 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 142938 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142939 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142940 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142941 - ||  || 8 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142942 - ||  || 8 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142943 - ||  || 8 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142944 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142945 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142946 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142947 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142948 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142949 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142950 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142951 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142952 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142953 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142954 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142955 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142956 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142957 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142958 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142959 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142960 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142961 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142962 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142963 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142964 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142965 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142966 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142967 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142968 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142969 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142970 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142971 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142972 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142973 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142974 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142975 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142976 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142977 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142978 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142979 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142980 - ||  || 8 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142981 - ||  || 8 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142982 - ||  || 8 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142983 - ||  || 8 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142984 - ||  || 8 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142985 - ||  || 10 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142986 - ||  || 11 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142987 - ||  || 11 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142988 - ||  || 11 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142989 - ||  || 11 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142990 - ||  || 11 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142991 - ||  || 11 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142992 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142993 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142994 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142995 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142996 - ||  || 11 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142997 - ||  || 11 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142998 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142999 - ||  || 13 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143000 - ||  || 11 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-